«Ле́нінський проспе́кт» — назва станцій метрополітенів у різних містах.

 «Ленінський проспект» — станція Московського метрополітену.
 «Ленінський проспект» — станція Петербурзького метрополітену.